Le Cheval pâle (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1961, qui a connu plusieurs adaptations :
Le Cheval pâle (), téléfilm britannique de Charles Beeson diffusé en 1997 ;
 Le Cheval pâle (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV diffusé en 2010.
 Le Cheval pâle, épisode de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2017 ;
 Le Cheval pâle, mini-série de la BBC diffusée en 2020.